Шварцкопф — фамилия (от  — чёрная голова). Известные носители:

 Шварцкопф, Анджела — канадская арфистка, лауреат премии «Джуно».
 Шварцкопф, Лилли (род. 1983) — немецкая легкоатлетка.
 Шварцкопф, Норман (1934—2012) — американский генерал.
 Шварцкопф, Хайнрих (1912—1998) — немецкий борец, призёр чемпионата Европы.
 Шварцкопф, Элизабет (1915—2006) — немецкая оперная певица.
 Шварцкопф, Юрий Алексеевич (род. 1947) — театровед, директор Санкт-Петербургской филармонии.

Другие значения 
 «Schwartzkopff» — одно из названий немецкой локомотивостроительной компании Berliner Maschinenbau.
 «Schwarzkopf & Henkel» — косметическое подразделение немецкого концерна Henkel Group.

Примечания